Ален-Фурньє (1886—1914) — французький письменник
 Бенедикт XII (Жак Фурньє) (1280—1342) — сто дев'яносто шостий папа Римський
 Вернел Фурньє (1928—2000) — американський джазовий ударник.
 Ежен П'єр Ніколя Фурньє (1834—1984) — французький ботанік
 Жорж Фурньє (1595—1652) — французький картограф, навігатор і математик
 Марк-Андре Фурньє (нар.1979) — сербський хокеїст, центральний нападник
 П'єр Фурньє (1906—1986) — французький віолончеліст та педагог
 Себастьян Фурньє (1971) — швейцарський футболіст і футбольний тренер